

Географія 
 Масіна — місто в Демократичній Республіці Конго.
 Масіна — місто в Індії.
 Масіна — місто в Непалі.
 Масіна — місто в Непалі.

Історія 
 Массіна — західноафриканська держава нової доби.

Див. також 
 Мазіна
 Массіна